Pietre – aggregati naturali di minerali
Pietre – brano musicale di Gian Pieretti e poi di Antoine e dei Mat 65, del 1967
Pietre – personaggio della serie televisiva Utopia

Pagine correlate
Pietra